Áureo (relativo al oro) hace referencia a varios artículos:

Oro
 Regla de oro o áurea (desambiguación).

 Ley Áurea, por la que se abolió la esclavitud en Brasil (1888).

Numismática
 Aureus, moneda romana de oro de época imperial, equivalente a 25 denarios de plata.
 Áureo, moneda castellana de oro del siglo XIII.

Matemática y arte
 Número áureo, sección, proporción o razón áurea, un número irracional representado por la letra griega φ (phi).
 Composición áurea, método de división ideal de un rectángulo basado en la razón áurea.
 Rectángulo dorado o áureo
 Número áureo (astronomía), rango que tiene un año determinado en el ciclo metónico, que se repite cada 19 años y permite hacer coincidir los ciclos de la luna con los ciclos solares.
 Teorema áureo o ley de reciprocidad cuadrática.

Construcciones, obras y tópicos
 Domus Aurea, palacio de Nerón en Roma
 Aurea aetas o Edad de oro, tópico literario.
 Aurea mediocritas o dorada mediocridad, tópico literario.
 Aurea flamma u oriflamme ("Oriflama"), estandarte de los reyes de Francia.
 La leyenda dorada o Legenda aurea, compilación de hagiografías de Jacopo da Voragine.
 Vitulus Aureus, tratado de alquimia de Johann Friedrich Schweitzer.

Automoción
 Aurea, automóvil fabricado en Turín entre 1921 y 1930.
 Ducati Aurea, motocicleta fabricada entre 1958 y 1962.

Antropónimo
 Áureo (nombre), cuyo femenino es Áurea.
 Áurea de Ostia, mártir y santa romana del siglo III, patrona de Ostia.
 Áureo (santo), obispo galo-romano del siglo V martirizado en Maguncia por los hunos, junto con su hermana Justina y otros compañeros (festividad, 16 de junio).
 Oria (santa) o Áurea, santa hispano-cristiana del siglo XI, también llamada Orea de San Millán.

Topónimo
Áurea, localidad brasileña.Quersoneso áureo o península de Malaca.

Biónimo
FitónimoEchinopsis aurea, especie de planta fanerógama de la familia de las cactáceas.Crocosmia aurea, especie de planta fanerógama de la familia Iridaceae.Crepis aurea, especie de planta herbácea de la familia de las asteráceas.Bidens aurea, especie de planta de la familia Asteraceae.Trifolio aureo, especie de planta herbácea miembro de la familia Ranunculaceae.Calpurnia aurea, especie de árbol de la familia de las fabáceas.Phyllostachys aurea, especie de planta del género de los bambús.Justicia aurea, especie de planta ornamental de forma arbustiva, perteneciente a la familia de las acantáceas.Corydalis aurea, especie de planta medicinal y venenosa originaria de Norteamérica.
ZoónimoEupsittula aurea, especie de ave sudamericana de la familia de los loros (Psittacidae).Pachycephala aurea, silbador áureo, especie de ave.

FarmacopeaAurea Alexadrina'', antídoto y remedio contra cólicos y apoplejía, en cuya composición entraba el oro, de gran fama en la antigua farmacopea.

Notas

Enlaces externos
 (Adjetivo)